Do soutěže mužské dvouhry v londýnském Wimbledonu 2004 nastoupilo sto dvacet osm tenistů. Z kvalifikačního turnaje postoupilo devatenáct hráčů, z toho šestnáct po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a tři jako tzv. šťastní poražení. Dvojnásobným obhájcem titulu byla švýcarská světová jednička Roger Federer, která si připsala „hattrick“ – třetí titul v řadě.

Jediný set v celém průběhu soutěže Federer ztratil s 26. tenistou světa Nicolasem Kieferem z Německa, když ve druhé sadě třetího kola nezvládl tiebreak, což na zlomení favorita nestačilo. Opět po roce narazil basilejský rodák v nedělním finále na Američana Andyho Roddicka. Na rozdíl od předchozího ročníku však neprohrál žádný set, když nad světovou dvojkou zvítězil 6–2, 7–6 a 6–4.

Poprvé se v hlavní soutěži grandslamového turnaje představil budoucí wimbledonský vítěz Andy Murray ze Skotska. Ve třetím kole jej vyřadil Argentinec David Nalbandian, když prohospodařil vedení 2:0 na sety. K roku 2015 se stále jednalo o jediný Murrayho zápas kariéry, jenž ztratil při dvousetovém náskoku.

Nasazení hráčů 

  Roger Federer (vítěz)
  Andy Roddick (finále)
  Lleyton Hewitt (semifinále)
  Rafael Nadal (2. kolo)
  Marat Safin (3. kolo)
  Tim Henman (2. kolo)
  Guillermo Cañas (odstoupil)
  Nikolaj Davyděnko (2. kolo)  Sébastien Grosjean (čtvrtfinále)  Mario Ančić (4. kolo)  Joachim Johansson (3. kolo)  Thomas Johansson (semifinále)  Tommy Robredo (1. kolo)  Radek Štěpánek (2. kolo)  Guillermo Coria (4. kolo)  Mariano Puerta (1. kolo)  David Ferrer (1. kolo)  David Nalbandian (čtvrtfinále)  Tommy Haas (1. kolo)  Ivan Ljubičić (1. kolo)  Fernando González (čtvrtfinále)  Dominik Hrbatý (2. kolo)  Juan Carlos Ferrero (4. kolo)  Taylor Dent (4. kolo)  Nicolas Kiefer (3. kolo)  Feliciano López (čtvrtfinále)  Richard Gasquet (4. kolo)  Jiří Novák (3. kolo)  Nicolás Massú (2. kolo)  Robin Söderling (1. kolo)  Michail Južnyj (4. kolo)  Filippo Volandri (1. kolo)  Olivier Rochus (2. kolo)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD4-team01= G Coria
| RD4-seed01=15
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2005